Pleasant Hills kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pleasant Hills, New South Wales, ort, Lockhart Shire,

USA 

 Pleasant Hills, Maryland, ort, Harford County, 
 Pleasant Hills, Ohio, ort, Hamilton County, 
 Pleasant Hills, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar